Алексáндр Григóрьевич Брунькóвский (23 января 1963, Одесса) — кинорежиссёр, сценарист, художник.

Биография 
В 1982 году окончил Одесское художественное училище имени Грекова. Работал художником в театрах Москвы в том числе во МХАТе.
В 1996 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Марлена Хуциева). Дипломная работа — полнометражный фильм «Возвращение Будды» (1994) по повести Всеволода Иванова.

В  году А. Бруньковский снял документальную ленту «Волшебный Замок» в проекте «100 фильмов о Москве». В своём интервью известный режиссёр, Народный артист РФ Вадим Абдрашитов так охарактеризовал работу Бруньковского: «Я с удовольствием представляю фильм], который мне очень нравится… Мне нравится, что этот дебют существенен. Он наполнен очень глубоким содержанием, несмотря на такую лёгкость внешнего решения. Я увидел этот фильм и просмотрел его как некую „акварель“, „Акварель“, которую можно назвать импрессионистической, чем она и замечательна. На самом деле очень трудно такого рода вещи выстраивать, и то что она выстроена и производит такой эффект, конечно говорит о мастерстве молодого режиссёра».

В том же году Бруньковский стал одним из первых работников рождающегося телеканала «Культура». Составлял программы документального показа фильмов. Именно, во многом, благодаря этим показам, отношение к документальному кино изменилось, вызвав волну широкого зрительского интереса.

В  году снял документальный фильм «Женитьба по-итальянски» с участием всемирно известного сценариста и поэта Тонино Гуэрра. Вот слова Тонино и Лоры: «…Нежное сердце и точный взгляд принадлежат режиссёру Бруньковскому». О нём же был снят фильм «Тонино. Я не вспоминаю» (2009 г.).

В сезоне 2003—2004 годов на Первом канале Александр Бруньковский был ведущим исторической программы «Искатели». Фильмы-новеллы он делал, выступая как режиссёр, сценарист, ведущий. Эти фильмы были представлены в номинации национальной премии документального кино и телевидения «Лавр».

В  году Александр Бруньковский снял игровой фильм «Дополнительное время», прошедший на кинофестивале в Выборге, телеканале «Россия», в Доме Московского правительства, в Доме кино. В фильме снялись Олег Табаков и Александр Васильев. Фильм о том, как пенсионеры организовали собственный бизнес, был награждён призом «Серебряная Ладья» и Призом «За актёрский ансамбль».

Фильм Жизнь врасплох Александра Бруньковского впервые в российском кинематографе исследовал явление реалити-шоу. Фильм был представлен на различных кинофестивалях, в том числе «Кинотавр», на кинофестивале «Отражение» получил приз Зрительских симпатий, на фестивале «Профессия журналист» Приз гильдии кинорежиссёров России". Однако критики встретили его прохладно. Фильм был куплен телеканалами и удачно прошёл в кинотеатрах крупных кинопрокатных компаний «Двадцатый Век Фокс» СНГ | 20th Century Fox и Гемини фильм.

В  году заметным проектом на Первом канале стал исторический цикл «Севастопольские рассказы», повествующий о Севастополе со времён приезда туда Екатерины II до Хрущёвских 1950-х. Об этой работе Народный артист СССР Олег Табаков, в частности, сказал: «…Севастопольские рассказы мне показались интересными прежде всего потому, что там не было стереотипов воспроизведения батального кино. Кино через человека, война через человека… Это не так часто встречается в нашем кинематографе. Я думаю, что профессия кинорежиссёра, свидетельствует о том, что это мир глазами этого человека. Мне кажется Саша Бруньковский соответствует этому призванию. Он занят своим любимым делом…»

Премьера документального фильма «Марк Донской. Король и Шут» в  году состоялась на 33-м Московском международном кинофестивале в кинотеатре «Октябрь», фильм был показан на фестивале «Соль Земли» в Самаре. (Приз жюри, и диплом Самарской губернской думы).

С  года идёт работа над игровым проектом по сценарию Тонино Гуэрра «Расцветшая зима».

В 2016 году вышла в свет книга Бруньковского «Подсказки», представленная в оригинальном жанре и форме — «роман изображений». Истории новой волны переселения народов нарисованы и написаны автором.

C 2016 году Александр Бруньковский — куратор и руководитель современного проекта «Media-клуб Чехов», который стал местом регулярных творческих встреч с деятелями искусств. Среди гостей клуба были: кинорежиссёр Марлен Хуциев, режиссёры Вера Глаголева, Оксана Матиевская, киноведы Кирилл Разлогов, Андрей Шемякин, Георгий Дарахвелидзе, писатель Александр Снегирев, актеры Игорь Золотовицкий, художник и актер Александр Адабашьян и многие другие.

В  году на Московском международном кинофестивале состоялась премьера документального фильма Александра Бруньковского "Into_нация большой Одессы ", который впоследствии получил Приз кинофестиваля МЕКФ в категории «Лучший полнометражный документальный фильм», специальный приз IX Международного фестиваля «Свидание с Россией» (Вологда, 2018), стал лауреатом  кинопремии Золотой Единорог ( Golden Unicorn Awards) в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" (Лондон, 2018).

Другая деятельность 
Александр Бруньковский проявляет себя в разных жанрах искусства. Выставки его рисунков и акварелей прошли в Доме Кино, (ЦДК), Государственном Центре Современного Искусства (ГЦСИ), Центральном доме Работников Искусств (ЦДРИ). Александр Бруньковский активно участвует в работе киноклубов, выездных показах кинофестивалей.

Режиссёр работает и проживает в России.

Фильмография

Источники 
 член Гильдии Кинорежиссёров России
 статья в интернет издании VESTI со съёмочной площадки 12.01.2004
 статья с презентации историко-документального фильма «Екатерининский путь» из цикла «Севастопольские рассказы. Путешествие с Игорем Золотовицким»
 эфир на первом канале «Севастопольские рассказы»
 «АЛЕКСАНДР БРУНЬКОВСКИЙ. ВОТ ТАКОЕ КИНО…» интервью кино-журналу «Ролан» (№ 5 [60] Июнь’2006)
 участие в кинофестивале о правах человека «СТАЛКЕР» июль 2009
 фильм «Жизнь врасплох» участие в фестивале «Профессия: журналист» Призеры 2009
 о фильме «Волшебный замок» Вади́м Абдраши́тов
 о режиссёре и об документально-историческом цикле Севастопольские рассказы, Олег Табаков
 «Какому государству должен принадлежать Севастополь? В фильме всё сказано» интервью Русский Обозреватель 25 марта 2010
 показ фильма «Марк Донской. Король и Шут» в Доме Русского Зарубежья имени А.Солженицына 10 июня 2011
 встреча с режиссёром в Ижевске 1 ноября 2012
 встреча с режиссёром в ЦДРИ 25 января 2012
 интервью журналу ARMAVIA N2, 2012 г. стр. 50
 статья о показе фильма «Акварель» к 130-летию Александра Грина
 статья о фильме «Марк Донской. Король и Шут» в Журнал «Коммерсантъ Weekend», № 23 (218), 24.06.2011
 фильмография на сайте «КИНОПОИСК»
 премьера фильма «Опять 25. Или история одной Табакерки» на телеканале Россия, 2012
 Вступительное слово перед фильмом «Жизнь врасплох» в г. Орёл 1 сентября 2012
 Творческий вечер представлена картина художника Александра Бруньковского «Тонино. И корабль плывёт».
 участие в фестивале "Соль Земли"
 Рецензия на книгу «Подсказки»
 Фильм Into_нация большой Одессы на фестивале МЕКФ
 Media-клуб ЧЕХОВ на Facebook

Примечания

Ссылки 
 
 

Члены Гильдии кинорежиссёров России